AT — багатозначний акронім, скорочення латиницею, яке може означати:

 AT — форм-фактор.
 At — символ хімічного елементу астату
 at — unix-утиліта
 .at — національний домен верхнього рівня для Австрії
 A-T — пара аденін-тимін ланцюжка ДНК
 Commercial at (at комерційне, @)
 Advanced Technology (AT) (наприклад, IBM PC/AT)
 AT-команди — набір команд модему
 AT (art trade) — обмін власноствореними витворами мистецтва у будь-якій формі на задану тему.

Див. також 
 at
 At — латиницею
 Ат — кирилицею
 АТ — акронім з букв кирилиці
 AT-AT
 AT-ST
 AT-TE
 Baby-AT
 AT&T
 At Last

 

hu:IBM-kompatibilis PC#Az AT szabvány